Xantip d'Atenes, general atenès, pare de Pèricles
 Xantip el Jove, fill de Pèricles
 Xantip d'Esparta, militar espartà al servei de Cartago a la Primera Guerra Púnica